Bretteville (Manche)
ook:
Bretteville-Saint-Laurent, Seine-Maritime
Bretteville-du-Grand-Caux, Seine-Maritime
Bretteville-en-Saire, Manche
Bretteville-l'Orgueilleuse, Calvados
Bretteville-le-Rabet, Calvados
Bretteville-sur-Ay, Manche
Bretteville-sur-Dives, Calvados 
Bretteville-sur-Laize, Calvados
Bretteville-sur-Odon, Calvados

Varneville-Bretteville, Seine-Maritime